

Personnalité 
Albert Hall peut désigner :
 Albert Hall (né en 1937), acteur américain.

Édifices
Albert Hall ou une de ses variantes peut aussi désigner :
 Albert Hall, salle de spectacle située à Canberra, en Australie ;
 Royal Albert Hall, salle de spectacle située à Londres, au Royaume-Uni ;
 Complexe Albert Hall, bâtiment de style art déco, qui tire son nom d'un ancien cinéma, situé à Etterbeek, en Belgique.